El desembre congelat („Der gefrorene Dezember“) ist ein beliebtes, traditionelles katalanisches Weihnachtslied. Die Melodie hat einen profanen Ursprung, sie ähnelt sehr dem französischen Trinklied Quand la mer rouge apparut („Als das rote Meer erschien“) aus dem 17. Jahrhundert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Lied in der Mitte des 18. Jahrhunderts adaptiert wurde, als alles Französische als modern galt. Das Lied erscheint zum ersten Mal gedruckt in den Liedsammlungen Cansons de la terra, Band 1, herausgegeben von E. Ferrando Roca 1866, unter dem Titel Cansò de Nadal („Weihnachtslied“ – noch ohne verbindliche katalanische Rechtschreibung), und in 40 cançons populars catalanes („40 katalanische Volkslieder“), erste Reihe, von 1909 unter dem Titel Cançó de Nadal („Weihnachtslied“) zusammen mit dem Weihnachtslied El noi de la mare.

Dieses Weihnachtslied ist besonders auf Mallorca sehr verbreitet.

Text

Mallorquinische Version 

„Fruchtbar und doch Knospe“ ist eine Anspielung auf die biblische Erzählung von der Jungfrauengeburt.

Version vom katalanischen Festland 
Die Versionen von Festland vertauschen Strophe 2 und 3 und haben eine zusätzliche fünfte Strophe:

Spanische Version aus Südamerika 
In Südamerika singt man eine spanische Version des Liedes:

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Weihnachtslied
Musik (Katalonien)